(1928-2013), inventeur et entrepreneur italien,
 Alessio Romagnoli (1995-), footballeur italien,
 Angiolino Romagnoli (18??-18??), peintre italien, 
 César-Abraham Romagnoli dit Romagnol (1865-1918), graveur et éditeur franco-italien.
 Diana Romagnoli (1977-), escrimeuse suisse, 
 Ettore Romagnoli (1871-1938), philologue et helléniste italien, 
 Giuseppe Romagnoli (1872-1966), médailleur et sculpteur italien, 
  (1916-2009), footballeur italien,
 Leandro Atílio Romagnoli (1981-), footballeur argentin, 
 Luca Romagnoli (1961-), homme politique italien,
 Martín Romagnoli (1977-), footballeur argentin, 
 Simone Romagnoli (1990-), footballeur italien, 
 Tullia Carettoni Romagnoli (1918-2015), femme politique italienne,

C'est également le nom d'un stade de football, le stade Nuovo Romagnoli, situé à Campobasso.
 
Patronyme italien